Абай (, до 199? г. — Жанасаз) — село в Байзакском районе Жамбылской области Казахстана. Административный центр Сазтерекского сельского округа. Находится примерно в 16 км к северо-западу от районного центра, села Сарыкемер. Код КАТО — 313648100.

2 октября 1948 года здесь родился будущий народный артист Казахстана Тунгышбай Кадырулы Жаманкулов.

Население 
В 1999 году население села составляло 1251 человек (652 мужчины и 599 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживал 941 человек (452 мужчины и 489 женщин).

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты Байзакского района